Wightia puede referirse a:

Botánica 
 Wightia, un género de plantas con flores de la familia Scrophulariaceae.

Paleontología 
 Wightia declivirostris, una especie de pterosaurio descubierto en Inglaterra.